Kudrjawzew ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Alexandrowitsch Kudrjawzew (* 1992), russischer Leichtathlet
 Konstantin Borissowitsch Kudrjawzew (* 1980), russischer Militärchemiker
 Lew Dmitrijewitsch Kudrjawzew (1923–2012), sowjetischer Mathematiker

 Sergei Kudrjawzew (* 1995), kasachischer Eishockeytorwart
 Waleri Borissowitsch Kudrjawzew (1936–2021), sowjetischer bzw. russischer Mathematiker, Kybernetiker und Hochschullehrer
 Wiktor Kudrjawzew, Trainer
 Wladimir Kudrjawzew, russischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Kudrjawzewa